Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Катарину Малеєву з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Катарина Малеєва (фінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Лариса Савченко (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1988 U.S. Women's Hard Court Championships Draw

1988
Одиночний розряд